O Yangzee Football Club foi um clube de futebol sul-coreano sediado em Seul.

História 
O clube foi fundado em 1967 e dissolvido em 1970, recrutando talentos pelo país pela Korean Central Intelligence Agency. O clube dominou o cenário nacional e chegou a ser vice-campeão asiático de 1969, neste três anos curtos de vida.

Treinadores
  Choi Jung-Min
  Kim Yong-Sik

Ligações externas 
´[ Sítio histórico] 

Clubes de futebol da Coreia do Sul
Clubes de futebol fundados em 1967